Porąbki ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Porąbki (Bieliny), Dorf der Gmina Bieliny im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Porąbki (Krasocin), Vorwerk in der Gmina Krasocin im Powiat Włoszczowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Porąbki (Rudniki), Siedlung in der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole

Siehe auch:
 Stoczki-Porąbki